Віше́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 50 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 337,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вішер на сайті французького Національного інституту географії
 Вішер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вішер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вішер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вішер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар